Pleš je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Bednja, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 301 stanovnika te 108 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji